Vilharjeva cesta/ulica je lahko:
Vilharjeva ulica v Ajdovščini
Vilharjeva cesta v Ilirski Bistrici
Vilharjeva ulica v Pivki
Vilharjeva cesta v Ljubljani
Vilharjeva ulica v Postojni
Vilharjeva ulica v Logatcu
Vilharjeva ulica v Piranu
Vilharjeva ulica v Mariboru ali
Vilharjeva ulica v Celju.